Stephansen ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Stephansen (1872–1961), norwegische Mathematikerin
 Henrik Stephansen